Серија А 2020/21. (из спонзорских разлога: Серија А ТИМ) укупно је 119. сезона Серије А, најјаче фудбалске професионалне лиге у Италији. Титулу шампиона је по девети пут заредом бранио Јувентус.

Клубови 
Двадесет клубова се такмичи у првенству — седаманест клубова из претходне сезоне и додатна три клуба која су обезбедила промоцију кроз Серију Б.

Беневенто и Кротоне су успели директно да се врате у елиту после две године одсуства из исте. Победник плеј-офа је била Специја која се по први пут у својој историји нашла у Серији А што је чини да укупно буде 66. екипа која се такмичила у првом по јачини италијанском првенству.

Стадиони и градови

Број клубова по регији

Особље и опрема

Промене на месту тренера

Табела

Признања

Играчи месеца

Годишња признања

Статистике

Најбољи стрелци

Најбољи асистенти

Хет трикови 

 Напомене

Д — домаћин; Г — гост

Најбољи голмани

Напомене

Референце

Спољашње везе 

 Званични веб-сајт
 Серија А на веб-сајту -{ESPN}-

Серија А
Сезона 2020/21. у италијанском фудбалу